Peary bezeichnet folgende Dinge:

 Peary (Mondkrater) ein nach Robert Edwin Peary benannter Mondkrater nahe dem Nordpol des Mondes
 USS Peary (DD-226), eine ehemalige Fregatte der US-Navy

Peary ist der Nachname folgender Personen:

 Harold Peary (1908–1985), US-amerikanischer Schauspieler
 Josephine Peary (1863–1955), US-amerikanische Polarforscherin und Schriftstellerin
 Robert Edwin Peary (1856–1920), US-amerikanischer Ingenieur und Polarforscher

Peary ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Peary (Minnesota), St. Louis County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Mount Peary, Berg im Grahamland, Antarktika
 Peary Land, Halbinsel im Norden von Grönland

Siehe auch:

 Biri
 Piri
 Pirie
 Peery
 Piris